Kare kan syfta på följande:
 Kare, en person i Flatöboken (medeltida isländsk handskrift)
 Kare (fartyg) – tidigare svensk hjulångare

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Kare, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kare, administrativ by, Jawa Timur,

Kina 

 Kare (socken), Tibet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar